East Suffolk – una contea amministrativa dal 1889 al 1974 del Suffolk, Inghilterra
 East Suffolk – un distretto del Suffolk, Inghilterra
 East Suffolk – collegio elettorale inglese del Suffolk